Торме () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Торме, Берни (1952—2019) — британский гитарист, певец, автор песен, владелец лейбла и студии звукозаписи.
 Торме, Мел (1925—1999) — американский музыкант, джазовый певец, композитор, автор песен, аранжировщик, актёр, писатель.
 См. также 
 Торм 
 Торма